(mot anglais qui signifie prise) est un terme informatique qui peut avoir plusieurs significations suivant qu’il est utilisé dans le cadre logiciel ou matériel.

Matériel 

Dans un contexte matériel, le , ou réceptacle de processeur, désigne le connecteur utilisé pour interfacer un processeur avec sa carte mère.

Contrairement aux processeurs ayant la forme d’une carte et fixés dans un  assimilable à un  d’extension, la plupart des  et des processeurs actuels sont construits autour de l’architecture matricielle  (PGA), dans laquelle les broches en dessous du processeur s'insèrent dans le .

Logiciel 

Dans le contexte des logiciels, on peut le traduire par « connecteur réseau » ou « interface de connexion ».

Apparu dans les systèmes UNIX, un  est un élément logiciel qui est aujourd’hui répandu dans la plupart des systèmes d’exploitation. Il s’agit d’une interface logicielle avec les services du système d’exploitation, grâce à laquelle un développeur exploitera facilement et de manière uniforme les services d’un protocole réseau.

Il lui sera ainsi par exemple aisé d’établir une session TCP, puis de recevoir et d’expédier des données grâce à elle. Cela simplifie sa tâche car cette couche logicielle, de laquelle il requiert des services en appelant des fonctions, masque le travail nécessaire de gestion du réseau, pris en charge par le système. Le terme  désigne en pratique chaque variable employée dans un programme afin de gérer l’une des sessions.

Origine 
La notion de  a été introduite dans les distributions de Berkeley (un fameux système de type UNIX, dont beaucoup de distributions actuelles utilisent des morceaux de code), c’est la raison pour laquelle on parle parfois de  BSD ().

Il s’agit d’un modèle permettant la communication inter processus (IPC - ) afin de permettre à divers processus de communiquer aussi bien sur une même machine qu’à travers un réseau TCP/IP.

Fonctionnement 
La communication par  est souvent comparée aux communications humaines. On distingue ainsi deux modes de communication :

 le mode connecté (comparable à une communication téléphonique), utilisant le protocole TCP. Dans ce mode de communication, une connexion durable est établie entre les deux processus, de telle façon que l’adresse de destination n’est pas nécessaire à chaque envoi de données ;
 le mode non connecté (analogue à une communication par courrier), utilisant le protocole UDP. Ce mode nécessite l’adresse de destination à chaque envoi, et aucun accusé de réception n’est donné.

Les  sont implémentés dans différents langages (C, Java, ...) . En langage C, ils utilisent des fonctions et des structures disponibles dans la bibliothèque <sys/socket.h>.

Position dans le modèle OSI 
Les  se situent entre la couche réseau (incluse) et les couches applicatives du modèle OSI (protocoles UDP ou TCP utilisant IP / ARP).

Voir aussi

Articles connexes 
 Sockets du domaine UNIX
 Winsock
 Socket, jeu vidéo de plates-formes sorti en 1993.

Liens externes 
 Guide pour la programmation réseaux () par Beej’s.
 Notes brutes concernant les réseaux par Emmanuel Delahaye.
  - Tutoriel par Jignesh Patel et Palanivel Rathinam

Notes et références 

Communication inter-processus
Connectique